Cortini ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Cortini (* 1976), italienischer Rockmusiker
 Bruno Cortini (1943–1989), italienischer Regisseur

 Cortini ist der Künstlername des Illusionisten Paul Korth-Cortini (1890–1954)